John Brown
John Brown (1736–1803) amerikai kereskedő, szolgakereskedő, államférfi
John Brown (1757–1837) amerikai politikus, Kentucky állam szenátora 1792–1805 között
John Brown (1800–1859) amerikai abolicionista politikus
Sir John Brown (1816–1896) angol gyártulajdonos (Firth Brown Steels, John Brown & Company) 
John Brown (1826–1883), Viktória brit királynő szolgája, lelki támogatója
John Brown (* 1962) skót labdarúgó és menedzser

hasonló néven
John Brown Francis (1791–1864) amerikai politikus, Rhode Island állam szenátora 1844–1845 között
John Brown Gordon (1832–1904) amerikai politikus, Georgia állam szenátora 1873–1880 és 1891–1897 között